Tau Eridani pode se referir a:
Tau1 Eridani
Tau2 Eridani
Tau3 Eridani
Tau4 Eridani
Tau5 Eridani
Tau6 Eridani
Tau7 Eridani
Tau8 Eridani
Tau9 Eridani